Selma kan syfta på:
 Selma (namn) - ett kvinnonamn samt personer och fiktiva figurer med namnet
 Selma (datorspel) – ett spel med bokstäver och ord från SPCS
 Selma (film) – en amerikansk långfilm från 2014
 Selma (TV-serie) – en svensk TV-serie från 2008
 Selmasongs – ett soundtrackalbum från 2000 av den isländska musikern Björk

Geografi

Schweiz 

 Selma, Graubünden, ort i kantonen Graubünden,

USA 

 Selma, Alabama – countyhuvudort, Dallas County, 
 Selma, North Carolina – ort, Johnston County, 
 Selma, Texas – ort, Bexar County, 
 Selma, Virginia – ort, Alleghany County, 
 Selma, Indiana – ort, Delaware County, 
 Selma, Kalifornien – ort, Fresno County, 
 Selma, Oregon – ort, Josephine County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar